

Geografia 

 Dego – comune italiano
 Monte Dego – monte

Persone 

 Francesca Dego – violinista italiana
 Giuliano Dego – scrittore italiano

Varie 

 Dego – variante di Dago

Pagine correlate 

Battaglia di Dego